

Astronomia 
 Cratere Hevesy – cratere lunare nella parte nord-occidentale della faccia nascosta della Luna
 10444 de Hevesy –  asteroide della fascia principale

Persone 
 George Charles de Hevesy –  chimico ungherese di origine ebraica, premio Nobel per la chimica 1943